Царевац је насеље у Србији у општини Велико Градиште у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 744 становника. Стари назив насеља је Влашки Дол.

Демографија 
У насељу Царевац живи 729 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,6 година (41,0 код мушкараца и 44,3 код жена). У насељу има 206 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,36.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Великом Градишту
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији